André Lemoine (-1315), prélat français ; 
 André Lemoine (1903-1978), gymnaste et olympiste français.